Шостаков — фамилия:

 Шостаков, Герасим Алексеевич (1756—1837) — Георгиевский кавалер; полковник; № 2322; 26 ноября 1811.
 Шостаков, Павел Андреевич (1808—?) — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 1414; 26 ноября 1802.

См. также 
 Шестаков